Runaway Train steht für:

 einen Zug, der außer Kontrolle geraten ist (aus dem Englischen); siehe auch Unstoppable – Außer Kontrolle
 Runaway Train, einen US-amerikanischen Thriller aus dem Jahr 1985
 Runaway Train (Elton-John-Lied), ein Duett aus dem Jahr 1992 von Elton John und Eric Clapton
 Runaway Train (Soul-Asylum-Lied), ein Lied aus dem Jahr 1992 der Band Soul Asylum
 ein Lied aus dem Jahr 1994 von Ian Cussick
 ein Lied aus dem Jahr 2010 von Brandon Boyd